MYO1D () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі 17-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 006 амінокислот, а молекулярна маса — 116 202.

Кодований геном білок за функціями належить до білкових моторів, міозинів, фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як ацетилювання. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, молекулою актину, молекулою кальмодуліну.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Некатегоризовані білки